Три корабля Королевского флота Великобритании назывались HMS Good Hope:

 HMS Good Hope (1664) — 35-пушечный, захвачен французами в мае 1665 года.
 HMS Good Hope (1665) — быстроходная голландская плоскодонка (), захваченная англичанами в 1665 году. Продана в 1667 году.
 HMS Good Hope (1901) — броненосный крейсер. Спущен на воду в 1901 году. Потоплен в сражении при Коронеле в 1914 году.

Это имя носил также и корабль южноафриканских ВМС — HMSAS Good Hope. Заложен как HMS Loch Boisdale, в 1944 году передан южноафриканцам.

Литература